Sturgeon Bay ist der Name folgender Buchten in den Vereinigten Staaten:

 Sturgeon Bay (Illinois), Mercer County, Illinois 
 Sturgeon Bay (Charlevoix, Michigan), Charlevoix County, Michigan 
 Sturgeon Bay (Chippewa, Michigan), Chippewa County, Michigan 
 Sturgeon Bay (Emmet, Michigan), Emmet County, Michigan 
 Sturgeon Bay (Montana), Valley County, Montana 
 Sturgeon Bay (Bucht, Door, Wisconsin), Door County, Wisconsin 
 Sturgeon Bay (Bucht, Sawyer, Wisconsin), Sawyer County, Wisconsin 

Sturgeon Bay steht für:
 Sturgeon Bay (Ort, Wisconsin), Ort im Door County, Wisconsin, Vereinigte Staaten
 Sturgeon Bay (Town), Town(ship) im Door County, Wisconsin, Vereinigte Staaten
 Sturgeon Bay Ship Canal